Il nome Hautes Etudes Commerciales (HEC) si può riferire ad alcuni istituti d'istruzione superiore (grandes écoles) di indirizzo economico-commerciale presenti nei paesi francofoni.

Belgio
Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC) di Bruxelles
HEC-Ecole de gestion de l'ULg di Liegi

Canada
École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) di Montréal

Francia
Grenoble École de management (Gem) di Grenoble
HEC Paris di Parigi 
École des hautes études commerciales du nord (EDHEC) di Lilla e Nizza

Marocco
EHEEC Maroc di Marrakesh

Svizzera
HEC Lausanne di Losanna 
École des hautes études commerciales de Genève (HEC Genève) di Ginevra